Кошик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.  
 Кошик, Надежда Демьяновна (1923—1999) — Герой Социалистического Труда, звеньевая полеводческой бригады. 
 Кошик, Марио (род. 1969) — словацкий дирижёр.
 Кошик, Эрих (1913—1985) — бывший немецкий спринт каноист.